„Acord” se poate referi la:

 Acord (drept), convenție între două sau mai multe părți în vederea încheierii, modificării sau desființării unui act juridic
 Acord (fizică), egalitate a frecvențelor de oscilație a două sau mai multe aparate, sisteme fizice; sintonie
 Acord (gramatică), concordanță (în persoană, număr, gen sau caz) a formei cuvintelor între care există raporturi sintactice
 Acord (muzică), combinație de cel putin trei note muzicale interpretate simultan
 Acord (notație), notație pentru acorduri muzicale
 Acord prenupțial, convenție matrimonială care reglementează situația patrimoniului celor doi soți.

Vezi și